Souto (Abrantes)
 Souto (Arcos de Valdevez)
 Souto (Penedono)
 Souto (Sabugal)
 Souto (Santa Maria da Feira)
 Souto (Terras de Bouro)